Катунское — село в Смоленском районе Алтайского края. Входит в состав Верх-Обского сельсовета.

История 
Основано в 1712 г. В 1928 году состояло из 354 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении являлось центром Катунского сельсовета Смоленского района Бийского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 96 %.

Примечания 

Населённые пункты Смоленского района (Алтайский край)